Příjmení Križan nese více osobností:

 Ervín Križan (1924–1997) – slovenský fotbalista
 Josip Križan (1841–1921) – slovinský matematik, fyzik a filozof
 Richard Križan (* 1997) – slovenský fotbalista
 Tina Križanová (* 1974) – slovinská profesionální tenistka